Пражский автовокзал:
 Автовокзал Флоренц
 Автовокзал Голешовице